Тианна Мари Хокинс (; родилась 2 марта 1991 года, Вашингтон, Округ Колумбия, США) — американская профессиональная баскетболистка, выступающая в женской национальной баскетбольной ассоциации за команду «Вашингтон Мистикс». Она была выбрана на драфте ВНБА 2013 года в первом раунде под общим шестым номером клубом «Сиэтл Шторм». Играет на позиции тяжёлого форварда.

Ранние годы 
Тианна родилась 2 марта 1991 года в городе Вашингтон (округ Колумбия), дочь Латани Хокинс, а училась она немного восточнее, в небольшом городке Аппер-Мальборо (штат Мэриленд), в средней школе Ривердейл, в которой выступала за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера

Профессиональная карьера

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте WNBA.com
 Статистика в WNBA на сайте Basketball-reference.com
 Студенческая карьера в NCAA на сайте umterps.com

Баскетболисты США
Игроки «Сиэтл Шторм»
Игроки ЖБК «Шопрон»
Игроки ЖБК «Тулуза»
Игроки «Вашингтон Мистикс»
Игроки «Атланта Дрим»